

Саваткіно — озеро у Казанському районі Тюменської області
 Саваткіно — присілок, Ядрінський район, Чувашія